Vad vinden sår kan syfta på:

 Vad vinden sår (film, 1960) – en amerikansk dramafilm från 1960 i regi av Stanley Kramer, originaltitel Inherit the Wind
 Vad vinden sår (film, 1999) – en amerikansk TV-film från 1999 i regi av Daniel Petrie, originaltitel Inherit the Wind